Andreas Claes Andersson (Estocolmo, 10 de abril de 1974) é um futebolista profissional sueco, atacante, milita no FC Andrea Doria.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Suécia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Naturais de Estocolmo